Eckhardt Sándor (1890–1969) irodalomtörténész, nyelvész, az MTA tagja
Eckhardt Sándor (1927–2016) orvos, onkológus, farmakológus, az MTA tagja